Кальян — прилад для куріння, що дозволяє фільтрувати і охолоджувати вдихуваний дим.
 Кальян Сергій Миколайович (*1973) — український і російський футболіст, захисник та півзахисник.

 Кальян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Кальян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар